Göygöl kan syfta på följande platser:

Azerbajdzjan 

 Göygöl (distrikt), distrikt, 
 Göygöl (stad), distriktshuvudort, Göygöl distrikt, 
 Göygöl (sjö), sjö, Göygöl distrikt, 

Robotskapade Azerbajdzjanförgreningar